Мюльман () — немецкая фамилия:

 Мюльман, Адольф (1866—1938) — немецкий и американский оперный певец.
 Мюльман, Каетан (1898—1958) — австрийский искусствовед, национал-социалист.

См. также